«Білий паровоз» — фільм 2008 року.

Зміст 
Олег багатий і пересичений життям. Йому потрібні нові емоції та враження. Він, одружений з прекрасною жінкою вже понад десять років, зачарований молоденькою дівчиною. Він не збирається кидати дружину. Він просто хоче два особняки і двох жінок у них. Коли він купує для нової пасії будинок, то виявляється, що ремонтними роботами там займається його старий шкільний друг. Вони раді зустрічі. Олег знайомить друга зі своїми жінками. І починається історія, сповнена пригод.

У ролях 
 Сергій Юшкевич — Вася

Посилання 

Кінокомедії України